PDM peut désigner :
 PDM (où PDM signifie pays de merde), une chanson des rappeurs Kery James et Kalash Criminel ;
 part de marché, en mercatique ;
 Philips Dupont Magnetics, une coentreprise entre la société Philips Electronics et l'entreprise chimique DuPont, sponsor de l'équipe cycliste PDM ;
 plan de mobilité, ou aussi appelé plan de déplacement(s) en entreprise ;
 poêle de masse, appareil de chauffage ;
 Point Distribution Model (ou Modèle à Distribution de Points), un modèle d'analyse et de représentation de forme ;
 Pôle démocratique moderniste, une coalition politique tunisienne ;
 Produits de la mer, un magazine du groupe Infomer (Groupe SIPA - Ouest-France) ;
 Progrès et démocratie moderne, un groupe centriste de l'Assemblée nationale ;
 Pakistan Democratic Movement, coalition d'opposition au Pakistan ;
 Precedence Diagram Method : méthode de planification par réseau logique, de type AON (activity on noddles) et utilisant 4 types de liaisons fin-début, début-début, fin-fin et début-fin ;
 Product Data Management pour Système de gestion de données techniques. ;
 Prise de masse : dans la pratique sportive telle que la musculation par exemple;